Heinrich Laufenberg ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Laufenberg (Priester) (1391/1399–1460), deutscher Priester, Dichter und Medizinschriftsteller
 Heinrich Laufenberg (Politiker) (Pseudonym Karl Erler; 1872–1932), deutscher Historiker, Journalist und Politiker (SPD, KPD)